Gymnoxyphium är ett släkte av svampar. Gymnoxyphium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gymnoxyphium